Congosto kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Congosto (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Congosto (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar